Немчич — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Немчич, Антон (1813–1849) — хорватский писатель.
 Немчич, Тихана (род. 1988) — хорватская футболистка и фотомодель.

География 
 Немчич (перевал) — перевал в Покутско-Буковинских Карпатах.